Coptonotus är ett släkte av skalbaggar. Coptonotus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Coptonotus